Ковалівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Ковалівська волость — Васильківського повіту Київської губернії;
 Ковалівська волость — Зіньківського повіту Полтавської губернії;
 Ковалівська волость — Пирятинського повіту Полтавської губернії;
 Ковалівська волость — Одеського повіту Херсонської губернії.